ArtBus - Kulturalna linia autobusowa
ARTbus – linia autobusowa, pełniąca funkcję galerii oraz mobilnego centrum informacji kulturalnej. Znajdują się w nim wielojęzyczne informatory kulturalne, ulotki i plakaty. Na trasie ARTbusa znajdują się łódzkie muzea, galerie, teatry i kina. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Autobus sztuki kursuje po ulicach Łodzi od 16 czerwca 2006 roku od piątku do niedzieli w godzinach 10-18.

Linia została wyróżniona w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2006, organizowanym od 6 lat przez Polską Organizację Turystyczną.

Pomysłodawcą projektu jest szef Łódź Art Center Krzysztof Candrowicz, a jego realizatorami MPK, Urząd Miasta Łodzi i ZDiT.

Przypisy 

Komunikacja miejska w Łodzi
Kultura w Łodzi